Dno – polski film krótkometrażowy
 Dno (obwód pskowski) – miasto w Rosji, w obwodzie pskowskim
 Kabaret Dno
 Dno kwiatowe
 Dno doliny
 Dno cieku
 dno morza lub oceanu
 Dno oka
 dno naczynia